status quo – „obecny stan rzeczy”, termin prawniczy
 status quo – termin w psychologii i innych naukach społecznych
 Status Quo lub Statu Quo – termin używany na określenie zasady równowagi wyznań chrześcijańskich w dostępie do sanktuariów w Ziemi Świętej
 Status Quo – brytyjski zespół rockowy

Zobacz też 
 status quo ante – „dawniejszy stan rzeczy”, termin prawniczy
 status quo ante bellum – „przedwojenny stan rzeczy”